Real Club Deportivo de La Coruña puede hacer referencia a alguna de las siguientes entidades deportivas.

 Real Club Deportivo de La Coruña, es un club de fútbol español.
 Real Club Deportivo de La Coruña "B", es el equipo filial de fútbol del Real Club Deportivo de La Coruña.
 Real Club Deportivo de La Coruña Femenino, es la sección de fútbol femenino del Real Club Deportivo de La Coruña.